Beto Jaguary é um cantor, compositor e instrumentista de música popular brasileira.

Discografia 
Forró floral
Semear
K@ipira Antenado

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo